Karolina Beylin (1899–1977) – polska pisarka, recenzentka teatralna, dziennikarka oraz tłumaczka
 Stefania Beylin (1900/06–1989) – polska tłumaczka i publicystka filmowa
 Michaił Beylin (1921–2010) – radziecki i rosyjski szachista
 Paweł Beylin (1926–71) – polski socjolog muzyki, publicysta i tłumacz
 Marek Beylin (1957-) – polski dziennikarz i publicysta